Have a Little Faith – album di Bill Frisell del 1992
 Have a Little Faith – album di Joe Cocker del 1994
 Have a Little Faith – singolo dei Gotthard del 2003